Een Autocycle is een lichte motorfiets die vooral in het Verenigd Koninkrijk furore maakte. 

Autocycle is de Britse benaming die eigenlijk staat voor rijwiel met hulpmotor, maar in feite wordt gebruikt voor lichte motorfietsjes (98-125 cc) voor woon-werkverkeer. 

De meeste Britse autocycles leken erg veel op elkaar. Het eerste ontwerp werd gemaakt door George Jones, die voor Villiers werkte. Waarschijnlijk kreeg hij die opdracht om fabrikanten er toe te bewegen autocycles te gaan maken en daarvoor Villiers-motoren te gebruiken, hetgeen ze ook vrijwel zonder uitzondering deden. 

Autocycles werden onder andere gebouwd door Aberdale, Bantamoto, Bown, Cyc-Auto, Dayton, Elswick, HEC, McKenzie, New Hudson, Norman, Rudge, Sun en Three Spires, maar ook door het Amerikaanse merk Bayley-Flyer.

Voertuigtechniek
Motorfiets